Тисканкал има више значења:

 Тисканкал (Текал де Венегас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тисканкал (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тисканкал (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику